Ün ist der Familienname folgender Personen:

 Memduh Ün (1920–2015), türkischer Filmregisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor und Schauspieler
 Yağmur Ün (* 1995), türkische Schauspielerin